Барбе́ро () — фамилия итальянского и испанского происхождения. Известные носители:
 Барберо, Алессандро (род. 1959) — итальянский историк, новеллист и эссеист.
  (1877—1951) — парагвайский ботаник.
 Барберо, Доменико (1821—1881) — католический прелат, апостольский викарий Хайдарабада.
 Барберо, Карлос (род. 1991) — испанский шоссейный велогонщик.
 Барберо, Луис (1916—2005) — испанский актёр.
  (род. 1961) — американская барабанщица.
 Барберо, Матюрен Огюст Бальтазар (1799—1879) — французский композитор, дирижёр и музыковед.
 Барберо, Серджо (род. 1969) — итальянский шоссейный велогонщик.
 Барберо, Херардо — Херардо Барберо (1961—2001) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (1987).